Квака 22  се може односити на:

 Квака 22, роман америчког писца Џозефа Хелера из 1961. године.
 Квака 22, ситуација која произилази из логичког парадокса између правила и процедура које се међусобно искључују.
 Квака 22, филм из 1970. године у режији Мајка Николса.
 Квака 22, минисерија из 2019. године.